Рёсуке Коэн (幸 円 良 介 (яп.), 9 июня 1948, Осака, Япония) — преподаватель искусства, график, в первую очередь известен как художник мейл-арта своим проектом  "Brain Cell".

Биография 
Получил высшее художественное образование преподавателя изобразительного искусства (1974). Рёсуке Коэн открыл для себя мейл-арт при посредничестве канадского художника Байрона Блэка. Раннии работы Р. Коэна представляет из себя микс традиционных японских образов, икон современности и цифр. Уже они несут его узнаваемую подпись-монограмму - латинскую литеру «С». Ряд собственных идей Коэн осмыслил, через взаимодействие с художниками японской авангардной группы Гутай и представителями движения Флуксус. В 1987 году художник предпринимает первую творческую поездку по странам Европы (вторую - 1997 г.), а в 1989 году - по странам Северной Америки. Впоследствии он продолжил работать со своим "Fractal Portrait Project" (фрактальным портретным проектом) в поездках по Северной Америке и Европе (2001/2002 и 2003/2004 гг.).  

Более 25 лет художник преподает искусство японским школьникам. Живет и работает в городе Асия (Япония).

Творчество 
В июне 1985 года Р. Коеэ делает первые работы своего масштабного проекта "Brain Cell Mail art Project"  (Мозговые ячейки). За время существования этого проекта в нем приняли участие сотни художников из более чем 80 стран; в числе которых: Ханс Браумюллер, Тео Бройер, Майкл Ли, Лица Спати.
Проект представляет собой сетевое взаимодействие, в котором отдельные художники вносят свой вклад в виде малых визуальных элементов (штампы, наклейки, рисунки или другие графические изображения). По почте они отправляются в Японию Р. Коэну, который комбинирует их по своему усмотрению, переносит на печатную форму и печатает в цвете, как единую композицию, как правило, тиражом 150 экземпляров (с размером бумаги - 30 х 42 см). Печать производится самим автором вручную на архаичном компактном трафаретном устройстве под названием циклостиль (мимиограф).

Каждому художнику, который внес свой вклад в подготовку работы высылается авторизированный (подписанный Р. Коэном) экземпляр "Brain Cell" вместе со списком-документацией участников данного проекта.
Часть экземпляров Р. Коэн сохраняет для дальнейшей работы и экспонирования. Большинство отпечатков "Brain Cell" из каждого тиража собраны в папки по 30 листов. Эти комплекты отправляются художникам на выставки по всему миру.

Новые выпуски "Brain Cell", как правило, публикуются каждые восемь-десять дней.
В 1985 году Коэн описал происхождение названия проекта так: я назову свою работу «Мозговой клеткой», потому что структура мозга через микроскоп выглядит как схема мейл-арт сети. Тысячи нейронов цепляются и складываются я считаю, что это очень похоже на сеть мейл-арт. В период с 1985 по 2002 год проект "Brain Cell" насчитывал более 6000 участников из 80 стран со всего мира. В июне 2006 года был выпущен "Brain Cell" № 622, через 12 лет, к концу июня 2018 года художником был выпущен тираж "Brain Cell" № 1021.

В августе 2001 года Р. Коэн делает первые работы "Fractal Portrait Project" (Фрактальные портреты).В этом проекте он использует отпечатки "Brain Cell" в качестве дополнений основы для создания крупноформатных графических композиций-портретов художников.

Примечания

Ссылки 

 Рёсуке Коэн в Фейсбуке
 Участники проекта Brain Cell Рёсуке Коэн. Группа в Фейсбуке
 INTERVIEW WITH RYOSUKE COHEN FROM THE NATIONAL ART CENTER IN TOKYO, JAPAN. OCTOBER 19, 2012
 Fractal Portrait Project
 Animals in Mail Art
 Ryosuke Cohen and the Brain Cell Project
 Brain Cell Compilation

Изобразительное искусство Японии
Флюксус
Художники-концептуалисты
Художники по алфавиту
Художники Японии